Jean Garnier (~1544-1607), ecclésiastique français ;
 Jean Garnier (1632-1705), peintre français ;
 Jean Garnier (-1649), chef d'escadre français ;
 Jean Garnier (1612-1681), théologien et érudit français ;
 Jean Garnier-Bodéléac (1819-1892), homme politique et député français ;
 Jean Garnier (1911-1966) personnalité politique et député français.

Fiction
L'Un contre l'autre (série télévisée)#Distribution principale